Funnel Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Funnel Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland, Australien
 Funnel Creek (Moraine Creek), Nebenfluss des Moraine Creek in Alaska, Vereinigte Staaten.